Iki o IKI puede referirse a:

Acrónimo 
 IKI, lugol o disolución de lugol, disolución de yodo molecular I y yoduro potásico KI.
 IKI, marca de supermercado de Lituania y previamente en Letonia (que significa "hasta pronto" en lituano).
 IKI RAN, como era conocida originalmente la Academia de Ciencias de Rusia.

Geografía 
 Iki, isla en la prefectura de Nagasaki, Japón.
 Iki, localidad en la isla de Iki.
 Provincia de Iki, antigua provincia de Japón en el área actual de la isla de Iki.

Otros 
 Iki (estética), ideal estético japonés que representa el refinamiento de su cultura.